Roxas steht für:

 Roxas (Isabela), eine Stadtgemeinde in der Provinz Isabela auf den Philippinen
 Roxas (Oriental Mindoro), eine Stadtgemeinde in der Provinz Oriental Mindoro auf den Philippinen
 Roxas (Palawan), eine Stadtgemeinde in der Provinz Palawan auf den Philippinen
 Roxas City, eine Stadt in der Provinz Capiz auf den Philippinen

Roxas ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Roxas (1892–1948), ehemaliger Präsident der Philippinen
 Mar Roxas (* 1957), philippinischer Politiker der Liberal Party (Philippinen)

Siehe auch:
 President Roxas